Фили́пп Нерико́, сценический псевдоним Дету́ш (1680—1754) — французский драматург.

Биография 
Филипп Нерико (по сцене — Детуш) родился 9 апреля 1680 года в Туре. 

Уйдя в молодости от родителей-буржуа, он вел бурную жизнь: был, по одним сведениям, странствующим актёром, по другим — военным. С 1699 года занимал место секретаря французского посланника Филиппа-Флорана де Пюизьё в Швейцарии, с 1717 — ту же должность при аббате Дюбуа в Англии; пробыл в Лондоне 6 лет. Влияние английского театра, моралистических комедий Колли Сиббера и Ричарда Стила, сказалось на его позднейших комедиях, юмор которых часто основан на эксцентричности.

В Лондоне Детуш женился на молодой англичанке из низшего слоя общества и долго скрывал свой неравный брак; на этом автобиографическом эпизоде основана одна из его лучших комедий, «Женатый философ».

В 1723 году был избран членом французской Академии.

«Тщеславный» (), шедевр Детуша, принадлежит, вместе с «Злодеем» Грессе и «Метроманией» Пирона к разряду комедии характеров послемольеровского периода, занимающейся не столько изображением цельных типов, сколько осмеянием тех недостатков, которые подмечаются в светских людях. Сюжетом комедии Детуша служит тщеславие и чванство молодого графа, удачно оттенённые самомнением и фамильярностью разбогатевшего мещанина. Если сам герой нередко впадает в шарж, зато характерна фигура его богатого тестя, называющего себя Seigneur suzerain… d’un million d’écus («Господин сюзерен… за миллион экю»). 

Другие комедии Детуша страдают натяжками фабулы, но полны юмора и движения. В целом Детушу свойственны недостатки современного ему театра: условности изображаемых чувств, шаблонность фигур прозорливых лакеев и устраивающих судьбу своих госпож служанок, благополучные развязки, в жертву которым приносится цельность и выдержанность характеров.

В последние годы жизни Детуш оставил театр, занятый полемикой с энциклопедистами, против которых он писал эпиграммы в Mercure Galant.

Сочинения 

 17 декабря 1710 — «Дерзкий любопытный», Комеди Франсез, Париж
 28 января 1712 — «Неблагодарный» 
 5 января 1713 — «Нерешительный», Комеди Франсез
 1715 — «Клеветник» 
 20 июля 1715 — La fausse Veuve, ou le Jaloux sans Jalousie, одноактная комедия в прозе
 7 июля 1716 — «Тройная женитьба», одноактная комедия в прозе; Французский театр, Париж
 29 октября 1717 — L’Obstacle imprévu, ou l’Obstacle sans Obstacle, в 5 актах, в прозе
 15 февраля 1727 — «Женатый философ» / Le Philosophe marié ou le Mari honteux de l’être; Comédiens français ordinaires du Roi, Париж
 1727 — La fausse Agnès
 1730 — «Влюблённые философы», комедия в стихах
 1732 — «Тщеславный» («Гордец»), комедия в стихах; Комеди Франсез
 5 июня 1734 — «Ученица», одноактная комедия в прозе, Комеди Франсез
 1736 — «Расточитель»
 Le Curieux impertinent, комедия а 5 актах
 14 июня 1737 — L’Ambitieux et l’indiscrète, трагикомедия в стихах в 5 актах; Комеди Франсез
 1740 — Les Dehors trompeurs ou l’Homme du jour, комедия в стихах в 5 актах
 октябрь 1741 — La Belle orgueilleuse, ou l’Enfant gâté, одноактная комедия в стихах; Комеди Франсез 
 20 декабря 1741 — L’Amour use, ou le Vindicatif généreux, комедия в прозе в 5 актах; Комеди Франсез 
 30 января 1742 — Les Amours de Ragonde, comédie en musique, en 3 actes, Париж, Académie royale de musique
 11 февраля 1750 — La Force du naturel, комедия; Comédiens ordinaires du Roi
 1751 — Le Jeune homme a l’épreuve, комедия в прозе в 5 актах
 23 марта 1753 — «Мот, или Добродетельная обманщица», комедия в стихах в 5 актах; Комеди Франсез
 12 марта 1759 — «Притворная Агнесса, или Сельский стихотворец», комедия в прозе в 3 актах; Комеди Франсез
 16 октября 1762 — «Привидение с барабаном, или Пророчествующий женатый», английская комедия (Джозефа Аддисона) приспособленная к французской сцене, в прозе в 5 актах; Комеди Франсез
 5 ноября 1764 — L’Homme singulier, комедия в стихах в 5 актах; Комеди Франсез

Литература 
Полные собрания сочинений Детуша изданы были в 1755—59 гг., в Амстердаме, и в 1757 и 1822 г., в Париже (Œuvres dramatiques de N. Destouches, 6 тт.; переиздание: Slatkine, Genève, 1971). Избранные комедии напечатаны в изд. Garnier, с предисловием L. Molaud (1878).

 Притворная Агнеса, или Сельский стихотворец. Комедия. [СПб, 1764].
 Бесстыдно-любопытный. Комедия. М., 1788.
 Троякая женитьба. СПб, 1778 и 1787.
 Лунатик. СПб, 1788.
 Мот, или Добродетельная обманщица. СПб, 1789.
 Женатый философ. СПб, 1827.

 
 
 Чeбышев А. А. Очерки из истории европейской драмы. Франпузская «слезная комедия». Воронеж, 1901.
 История западноевропейского театра / Под общей ред. С. С. Мокульского. Т. 2. М., 1957.
 Lenient C., La comédie en France au XVIII siècle, t. 1. P., 1888.
 Hankiss J., Philippe Néricault-Destouches, l’homme et l’œuvre, [P.], 1920.

Члены Французской академии
Артисты, известные под псевдонимами
Актёры Франции XVIII века